Marcel Franckson ( - ), résistant et militant wallon.
 Marcel Franckson ( - ), docteur en médecine, chercheur et membre de la Résistance intérieure belge.